Rumunjska:
 Suceava (grad)
 Suceava (županija)
 Suceava (rijeka)